Bonfire — збірка альбомів гурту AC/DC, випущений у 1997 році. Складалася з 5 компакт-дисків:

 Live from the Atlantic Studios (живий альбом)
 Let There Be Rock: The Movie CD 1 (живий альбом)
 Let There Be Rock: The Movie CD 2 (живий альбом)
 Volts (студійний альбом)
 Back in Black (ремастеринг)

Альбоми AC/DC
Англомовні музичні альбоми
Альбоми хард-року
Альбоми австралійських виконавців
Музичні альбоми 1997